Saint Thomas, Saint-Thomas, Sankt Tomas, St. Thomas  eller St Thomas kan avse:

Geografi

Amerikanska Jungfruöarna 

 Saint Thomas, Amerikanska Jungfruöarna, ö,

Barbados 

 Saint Thomas (parish i Barbados),

Frankrike 

 Saint-Thomas-la-Garde, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Thomas-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Thomas-de-Courceriers, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Thomas, Haute-Garonne, 
 Saint-Thomas, Aisne, departementet Aisne,

Jamaica 

 Parish of Saint Thomas, parish,

Kanada 

 Saint-Thomas (kommun), Québec, Lanaudière, 
 St. Thomas, Ontario – en stad i provinsen Ontario
 St. Thomas Municipal Airport
 St. Thomas River – i provinsen British Columbia

Storbritannien 

St. Thomas, Wales – en community i Swansea, Wales
 St. Thomas the Apostle Rural – ett distrikt i grevskapet Cornwall

USA 

 Saint Thomas (ort i USA, Missouri), Cole County, 
 Saint Thomas (ort i USA, North Dakota), Pembina County,

Universitet
University of St. Thomas (Minnesota) – St. Paul, Minnesota, USA
University of Scranton – Scranton, Pennsylvania, USA, grundat 1888 som St. Thomas College, omdöpt 1938

Se även 

 Sankt Thomas
 Santo Tomas (olika betydelser)
 São Tomé (olika betydelser)

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar